Węglewo – przysiółek wsi Białawy Małe w Polsce, położony w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wińsko.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa wrocławskiego.

Przypisy 

Białawy Małe